Первый дивизион 1953/1954 () — 9-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания.

Клубы-участники

Группа A

Группа B

Финал

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1953/54
Норвегия
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1953 году
Спорт в Норвегии в 1954 году